NCP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Luzon Is Cubi Pt (Filippine)